Ви́ктор Зо́тов:
 Зотов, Виктор Алексеевич (1919—1988) — заместитель командира эскадрильи, старший лейтенант. Герой Советского Союза.
 Зотов, Виктор Дмитриевич (1908—1977) — новозеландский ботаник.
 Зотов, Виктор Никифорович (1926—1996) — командир минометного расчёта; награждён четырьмя орденами Славы.